Zachariades ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Zachariades (-1880–1900+), österreichischer Eiskunstläufer
 Nikos Zachariades (1903–1973), griechischer Kommunistenführer
 Phivos Zachariades (* 1958), zyprischer Tennisspieler